ou U-16 a été le nom de plusieurs sous-marins allemands ou U-boot durant la Première, la Seconde Guerre mondiale et plus tard :
 L'Unterseeboot 16, navire de tête de type , sous-marin de la Kaiserliche Marine, a été construit en 1911 et a participé à la première bataille de l'Atlantique durant la Première Guerre mondiale avant de couler dans un accident le  en route pour se rendre.
 Durant la première Guerre mondiale, l'Allemagne a possédé deux autres sous-marins avec un nom similaire :
 UB-16, un sous-marin de type  lancé en 1915 et qui a été coulé le .
 UC-16, un sous-marin de type  lancé en 1916 et qui a été porté disparu en .
 L'Unterseeboot 16, un sous-marin de type II.B, a été lancé en 1936 et a participé à la deuxième bataille de l'Atlantique durant la Seconde Guerre mondiale et qui a été coulé le .
 L'Unterseeboot 16, un sous-marin de type 206, a été lancé en 1973 pour la Bundesmarine, vendu à la Colombie après sa mise hors service en 2011 pour pièces détachées.

 ou U-16 ou U-XVI peut faire référence également à :
 L'Unterseeboot 16, de type  pour la Marine austro-hongroise, a été construit en 1915 et a participé à la première bataille de l'Atlantique durant la Première Guerre mondiale et coule le .

Références 

Sous-marin de la Marine allemande